Финал Кубка России по футболу 2016/17 состоялся 2 мая 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи. В нём встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив».

Для «Урала» этот матч стал первым в истории финалов Кубка России, «Локомотив» же 8-й раз сыграл в финале (имея в своём активе 6 побед и 1 поражение).

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников», победные голы на счету Игоря Денисова и Алексея Миранчука. В самом конце встречи на поле началась потасовка, из-за чего судья удалил по два игрока в каждой команде. Позже драка продолжилась на трибунах, один из болельщиков в тяжёлом состоянии попал в больницу.

Судья матча 
26 апреля 2017 года главным судьёй матча был назначен Алексей Николаев (Москва).

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 «Беспорядки в Сочи вынуждают государство к ужесточению мер» // Газета.ру

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2017 году
Матчи ФК «Локомотив» Москва
Май 2017 года
Спортивные соревнования в Сочи
События 2 мая
2017 год в Краснодарском крае
ФК «Урал»